The Last Bard of Limerick – poemat duchownego i poety Jamesa O’Leary’ego, opublikowany w 1865. Utwór został napisany strofą spenserowską (Spenserian stanza), czyli zwrotką dziewięciowersową rymowaną ababbcbcc.

Przypisy

Bibliografia 
 

Angielskie eposy
Utwory literackie z 1865
Utwory literackie napisane strofą spenserowską